Рика́рдо — испанский вариант имени Ричард. Также может выступать в качестве фамилии:

 Рикардо, Бенни (род. 1954) — игрок в американский футбол.
 Рикардо, Давид (1772—1823) — английский экономист.
 Рикардо, Изнаола (род. 1949) — кубинско-американский гитарист.

См. также 
 Риккардо